Михаи́л Алексе́евич Конаро́вский (род. 20 июня 1944) — российский дипломат, востоковед, чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при МГУ им. М. В. Ломоносова (1967) и Дипломатическую академию МИД СССР (1983).

С 1970 года работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР/РФ и в дипломатических представительствах за рубежом.
 В 1991—1992 годах — научная командировка в Центр международных отношений Гарвардского университета.
 В 1994—1998 годах — советник Посольства Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки.
 В 1998—2001 годах — заместитель директора Второго департамента Азии МИД Российской Федерации.
 С 21 марта 2001 по 21 февраля 2002 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.
 С 29 июня 2001 по 21 февраля 2002 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Мальдивской Республике по совместительству.
 С 21 февраля 2002 по 17 февраля 2004 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламском Государстве Афганистан.
 С 17 февраля 2004 по 23 июля 2009 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Хорватия.
 В 2010—2012 годах — заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.
 С апреля 2013 года — ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.
 В 2016—2018 годах — советник Секретариата Шанхайской организации сотрудничества (г.Пекин).

Научная деятельность 
Кандидат исторических наук, член-корреспондент РАЕН (секция геополитики), член Союза писателей России, Член Российского совета по международным делам (РСМД). Автор научных публикаций по проблемам международных отношений и многосторонней дипломатии России, на Среднем Востоке, в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Орден князя Трпимира (Хорватия)
 Орден «Слава» (Афганистан)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Нагрудный знак «Почетный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации»
 Юбилейная медаль «10 лет Шанхайской организации сотрудничества»
 Орден Почёта (2 октября 2003) — за большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации
 Орден Дружбы (16 апреля 2009) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество» №609 от 21 мая 2019 г.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (11 марта 2001)
 Чрезвычайный и полномочный посол (5 марта 2003)

Выборочные публикации и статьи 
 Страна гор и легенд (очерки об Афганистане). — Москва. Издательство Наука. 1979 
 Русско-пушту-дари словарь (в соавторстве с К. А. Лебедевым и Л. С. Яцевич). — Москва. Издательство Русский язык. 1983, 1985, 2002 (ISBN 5-200-03200-8), 2009 (ISBN 978-5-9576-0395-5, 978-5-358-06686-1) гг.
 Портрет (сборник переводов прозы афганских авторов). — Москва. Издательство Прогресс. 1985 
«Дорога в семь тысяч дней». — Москва, «Арктика 4Д», 2015 — 460 с.
Афганистан на рубеже веков. Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Институт международных исследований, Центр исследований Восточной Азии и ШОС. — Москва: МГИМО-Университет, 2020. — 355, [2] с. : ил.
 Переводы прозы афганских писателей в журнале «Азия и Африка сегодня» № 7, 1986 г., сборниках «Восточный альманах» вып.6. — Москва, 1978 и «Караван в горах». — Москва, 1988 
 Russian Federation’s Foreign Policy Options in the Southern Tier. The CFIA Fellows Papers. June 1992.
 Russia and the Muslim States of Central Asia and Afghanistan. In: Islam, Muslims and the Modern State. The Mac Milan Press Ltd. — London. 1994.
 Russia and the Emerging Geopolitical Order in Central Asia. In: The Geopolitics of Central Asia and Its Borderlands. Edited by Ali Benuazizi and Myron Weiner. Indiana University Press. 1994.
 Russia and Prospects of Security Cooperation in North East Asia. The Sejong Institute. Occasional Paper Series. № 2000-1. —Seoul. ROK.
 Превентивная дипломатия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: проблемы и перспективы. В журнале ORIEN. РАН № 5. 2001 г. (ISSN 0869-1908)
 Россия и транснациональные угрозы в Азии. В сборнике «Азиатско-Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры безопасности». Учебное пособие. Под ред. А. Д. Воскресенского и Н. П. Малетина. — Москва. МГИМО (У) МИД России. 2001 г.
 Превентивная дипломатия в АТР. В сборнике «Азиатско-Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры безопасности». Учебное пособие. Под ред. А. Д. Воскресенского и Н. П. Малетина. — Москва. МГИМО (У) МИД России. 2001 г.
 Russia and NATO Cooperation and Dilemmas. In: International Summer School, Yearbook. Spain, Croatia. 2006.
 Россия на мировых рынках (экономическая дипломатия современной России). Rusko sirenje na sveyso tryste. Jutarnje List. — Zagreb 28.02.2007.
 Central Asia and War Against Terrorism: Russian Prospective. In: Islam, Oil and Central Asia after September 11. Ed. by Elizabeth Wie Davis and Rouben Azizian. Rowman & Littlefield Publisher Inc. UK. 2007.
 SCO' Dilemma in Tackling Afghan Drug Trafficking and Its Options. In: China International Studies. September/October 2011.
 Шанхайская организация сотрудничества и проблема афганских наркотиков. Современный Афганистан. Сборник статей. Институт востоковедения РАН, Институт Ближнего Востока. — Москва. 2011 г.
 Afghanistan: Dilemmas in the aftermath of «Bonn-2011» (ит. Afghanistan: i dubbi del dopo Bonn 2011)
 Афганистан на пороге перемен. «Международная жизнь», № 2. 2012 г.
 Афганистан после 2014. Журнал GLOBE (на кит.языке) № 6. — Пекин. 2012 
 Афганистан в политических оценках и практической деятельности ШОС. «Проблемы национальной стратегии», № 2 (17), 2013 
 Итоги афганской операции НАТО и сценарии для России. «Международная жизнь», № 8, 2013 
 Некоторые военно-политические аспекты операции США и НАТО в Афганистане. «Актуальные проблемы Европы (Научный журнал). НАТО и ЕС: опыт кризисного реагирования», № 3. 2013 г.
 «Афганистан на грани. Чего ждать России после ухода войск НАТО». «Россия в глобальной политике», № 3 май/июнь 2014 
 «Нам легко судить из дня сегодняшнего». «Россия в глобальной политике», № 3 (рубрика «Языком дипломатии»), 23 августа 2014 г.
 «Афганский перевал: что он значит для России?». «Российская Федерация сегодня», № 18, 2014 
 «Усадьба мостуфи» (к истории советского посольства в Кабуле). «Международная жизнь», № 5, 2014  
 «Афганистан и новая неопределенность». «Россия в глобальной политике», № 6 2014
 «Афганский симптом». «Коммерсант. Власть», № 47 30 ноября 2015 г.
 «Перспективы национального примирения в Афганистане». «Международная жизнь», № 4 2016 г.
 «Россия — ШОС: некоторые элементы стратегии». «Вестник международных организаций», ВШЭ, 2016. Т.11. № 4. С. 149-161
 «Афганистан после 2014 года». «Вестник международных организаций», ВШЭ, 2017. Т. 12. № 3. С. 242–253. DOI: 10.17323/1996-7845-2017-03-242
"Афганский дневник. Год 2002-й". Международная аналитика. М.: ИМИ МГИМО МИД России, 2018, №4 (26), с.56-70
«США в Афганистане: от военно-политической эйфории до дилеммы вывода войск». «Международная жизнь», №10, 2019 
«ШОС и БРИКС: возможности и перспективы сопряжения». «Вестник международных организаций», ВШЭ, 2019. Т.14. № 4.
«События апреля 1978 года в Афганистане и последующий ввод советских войск: некоторые оценки событий и основных персонажей». «Российская история», №6 2019 
«Их миссии в Кабуле...» (к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном). Спецвыпуск  «История без купюр» журнала «Международная жизнь» за 2019 г.
«Некоторые исторические основы внутреннего противостояния в Афганистане и перспективы его урегулирования». Журнал ВОСТОК (Orients). Афро-азиатские общества. № 2, 2020 (ISSN 0869- 1908).
«Большая политика и шедевры археологии» , журнал «Международная жизнь» № 12, 2020.
"Россия и ШОС: некоторые базовые элементы взаимодействия". "Синяя книга ШОС. Двадцать лет Шанхайской организации сотрудничества: достижения и опыты", Китайская академия по международным проблемам, Китайский центр по изучению ШОС, 2021, с.219-228.
"Талибский Афганистан: что дальше?", журнал "Международная жизнь" №1, 2022 (в соавторстве с О.Нессаром).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Посольства Российской Федерации в Республике Хорватия
 Биография на сайте Шанхайской организации сотрудничества
 Биография на сайте биографической энциклопедии

Кандидаты исторических наук
Дипломаты России
Послы Российской Федерации в Афганистане
Послы Российской Федерации в Шри-Ланке
Послы Российской Федерации на Мальдивах
Послы Российской Федерации в Хорватии